A Grande Benemérita Augusta e Respeitável Loja Maçônica Oriente Maracajú n.º 1 é uma loja simbólica fundada em 27 de outubro de 1921, que trabalha no Rito Escocês Antigo e Aceito. É vinculada à Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso do Sul.

É situada em Campo Grande, à Avenida Calógeras, 1952. Seu templo foi tombado como patrimônio histórico de Campo Grande pelo prefeito Nelson Trad Filho em 11 de julho de 2007.

Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, foi a sede do governo do Estado de Maracaju.

Ligações externas
Vista no WikiMapia

Lojas maçónicas
Construções de Campo Grande (Mato Grosso do Sul)